Isa hace referencia a:

Música y baile 
 Isa (folclore), canto y baile regional canario.
 Isa (2004), álbum de la banda noruega Enslaved.
 Isa TKM, grupo pop de origen hispano.
 Isa TKM (2009), banda sonora de la telenovela del mismo nombre.
 Isa Panzer (cantante) (2012), solista y guitarrista.

Lugares 
 Mount Isa, ciudad minera en el centro-norte de Australia.
 Isa (Nigeria), área gubernativa local en el estado Sokoto.
 Isa (Kagoshima), ciudad en Japón.
 Distrito Isa (Kagoshima), distrito japonés.
 Isa, antigua colonia griega en una isla del mar Adriático.

Nombre propio 
 Isa es el nombre árabe de Jesús de Nazaret.
 Isa, un nombre común árabe.
 Abu Isa (), religioso judío de Persia, autoproclamado profeta. Creó una secta judía (la primera desde la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 d. C.).
 Isa, un diminutivo frecuente del nombre propio Isabel.
 Miguel Isa, político argentino; intendente de la Ciudad de Salta (2003-2015) y vicegobernador de la Provincia de Salta desde 2015.
 Facundo Isa, jugador argentino de rugby.

Televisión 
 Isa, la iguana del programa infantil "Dora, la exploradora"
 Isa TKM (2008), telenovela juvenil de Nickelodeon Latinoamérica, filmada en Venezuela.
 Isa TK+ (2009), "spin-off" de la anterior, filmada en Colombia.

Religión 
 Isa-upanishad o Isha-upanishad (finales del  milenio a. C.), una de las más de 100 escrituras Upanishad.
 Isa, nombre con que los musulmanes nombran al profeta judío Jesús de Nazaret ().

Tecnología 
ISA (Instruction Set  Architecture) Arquitectura de conjunto de instrucciones. Se refiere al conjunto de instrucciones que se usan para escribir un programa para un microprocesador determinado. En este sentido, lo más moderno, avanzado y revolucionario, es la arquitectura RISC-V que se basa en estándares abiertos generados a partir de los Set de Instrucciones reducidas (RISC).
El organismo que rige este nuevo giro tecnológico es la RISC-V Organization. (https://riscv.org/)

Más acepciones 
 ISA